Kamikaze (japanisch , „göttlicher Wind“) steht für:

 Kamikaze, japanische Luftangriffstaktik im Zweiten Weltkrieg, siehe Shimpū Tokkōtai
 Kamikaze (Mongoleneinfall), zwei Taifune im 13. Jahrhundert
 Kamikaze-Drohne, Neologismus für den Fachbegriff Loitering Weapon

Kultur:

 Kamikaze (Cocktail), Mischgetränk

Film und Fernsehen:
 Kamikaze 1989, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1982
 Kamikaze (Fernsehsendung), deutsche Fernsehsendung (1998–2001)
 Kamikaze – TV-Tod live, französischer Spielfilm aus dem Jahr 1986
 Kamikaze – Ich sterbe für euch alle, japanischer Kriegsfilm aus dem Jahr 2007
 Kamikaze Kaito Jeanne, japanische Anime- und Mangaserie

Literatur:
 Kamikaze (Manga), Manga-Serie von Satoshi Shiki
 Kamikaze (Roman), Roman des polnischen Jagdfliegers Bohdan Arct

Musik:
 Kamikaze (Album), Album des US-amerikanischen Rappers Eminem aus dem Jahr 2018
 Kamikaze (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem aus dem Jahr 2018

Schiffe und Schiffsklassen:
 Kamikaze (Schiff, 1905), japanischer Zerstörer
 Kamikaze-Klasse (1905), japanische Zerstörer-Klasse
 Kamikaze (Schiff, 1922), japanischer Zerstörer
 Kamikaze-Klasse (1922), japanische Zerstörer-Klasse

Wirtschaft:
 Kamikaze, Codename der Version 7 und 8 von OpenWrt
 Kamikaze, Fahrgeschäftsmodell von Fabbri, siehe Ranger (Fahrgeschäft)